Essa é uma lista em ordem alfabética dos 310 municípios da Finlândia, suas respectivas áreas, populações e densidades populacionais. Note que existem 114 municípios que apresentam nomes em ambas as línguas finlandesa e sueca. Esses municípios são listados pelo nome na língua falada pela maioria da população local, com o nome em outras línguas nacionais provido em parêntesis. O finlandês é a língua majoritária em 99 desses 114 municípios, enquanto o sueco é a língua majoritária em 15 deles. Os 4 municípios que estão total ou parcialmente dentro da região nativa do povo Samí ou Lapão tem seus nomes dados na língua lapônica local. ( Em lapônico de Inari, lapônico escolta e lapônico setentrional no caso de Inari; e apenas em lapônico setentrional nos demais casos).

Referências

Ligações externas 

 
 
 
Finlândia
Subdivisões administrativas de países de quarto nível